8-й по счёту мемориал А. К. Рубинштейна состоялся в августе 1970 года в польском городе Поляница-Здруй.

В соревновании принимали участие 16 шахматистов, представлявших СССР, Венгрию, Югославию, Польшу, Чехословакию, Болгарию и ГДР.

Победу в турнире одержал представитель Чехословакии Я. Смейкал, на очко опередивший советского шахматиста И. А. Зайцева. Бронзовым призером турнира стал поляк В. Шмидт.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Польше
1970 год в шахматах
Август 1970 года
Спорт в Польше в 1970 году